Монастырь Санта-Мария де Алкобаса () — цистерцианский монастырь в городе Алкобаса (Португалия), основанный первым португальским королём Афонсу Энрикешем в 1153 году и в течение двух столетий служивший королевской усыпальницей. Расцвет монастырского комплекса пришёлся на конец XIV—XVI века, когда монастырь, будучи крупным феодальным собственником (в его подчинении находилось 13 городов и 2 замка), стал центром ремёсел — работы по металлу, ткачеству, росписям. Собор аббатства — первое португальское здание в готическом стиле. Монастырь был расширен при Мануэле I и обновлён в духе барокко в XVIII веке. Во время Наполеоновских войн монастырские сокровища были разграблены французами. В 1834 году монастырь был секуляризирован, монашеская жизнь в нём прекратилась. С 1989 года ансамбль монастырских зданий входит в перечень памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Центральным сооружением монастыря является собор — трёхнефная базилика, построенная в 1153—1222 годах; по обеим сторонам трансепта находятся надгробия португальских королей (Педру I, Инес де Кастро, первая половина XIV века). В 1725—1726 годах фасад собора был оформлен в стиле барокко. Среди других древних сооружений архитектурного комплекса — рефекториум конца XIII века, клуатр короля Диниша I (клуатр Тишины) с двухъярусной галереей (построен в 1308—1311 годах по проекту архитектора Домингу Домингиша, второй ярус в стиле мануэлино построен в 1515—1521 годах), зал капитула. В XVII—XVIII веках архитектурный ансамбль был дополнен Королевским пантеоном, капеллой реликвий и другими сооружениями.

История 
В конце X века в Клюни (Бургундия) был организован новый бенедиктинский монастырь, который строго следовал уставу святого Бенедикта. Однако, со временем,этот пыл угас, а «Правило святого Бенедикта» было «облегчено». В 1098 году некоторые монахи покинули свой монастырь Молесме, находившийся в Бургундии, чтобы основать новый монастырь в Систере, к югу от Дижона. Религиозные цистерцианцы стремились следовать правилам святого Бенедикта и хотели жить для своего служения, а не для накопления богатств. Бернард Клервоский, присоединившийся в 1112 году к цистерцианцам, оставил их в 1115 году и основал аббатство Клерво. Он поддержал реформу, вернувшую системе правления святого Бенедикта свою первоначальную строгость.

В то время как Афонсу I Великий занимался Реконкистой, на португальскую территорию прибыли цистерцианские монахи, основавшие около 1140 года Монастырь Сан-Жуан де Тарока.

Король выполнил своё обещание, данное в 1147 году (после завоевания Сантарен) и пожертвовал Бернарду множество земель в регионе Алкобаса. Примерно в 1152 году началось строительство монастыря, и в том же году его настоятеля отправили в ссылку.

Первые монахи Алкобаса, известные как «белые монахи», принесли с собой много благ цивилизации. Также они вели благотворительную деятельность, помогали малоимущим, у них имелись врачи и действующая аптека.

Средневековый монастырь 
Первый монастырь и церковь, по некоторым источникам, были завершены в 1240 году. Однако вполне вероятно, что монастырь был разрушен. Между 1308 и 1311 годами его заменил до сих пор существующий Монастырь Безмолвия: такое имя он получил из-за обета молчания. Длина монастыря составляет около 203 метров, а высота потолка — 5 метров. По приказу короля Мануэла I (1469—1521 гг.) в начале XVI века был добавлен второй этаж над монастырём. Доступ на верхний этаж монастыря осуществляется по винтовой лестнице на стене, соединяющей кухню со спальней.

Обитель чтения 
Южный монастырь проходит параллельно церкви, не охватывая другие части здания. В середине XV века на каменных скамьях сидели монахи, слушая чтения. Посреди монастыря находится часовня в честь Девы Марии, что соответствует давней традиции цистерцианских монастырей.

Обитель Главы 
Восточная обитель, обитель Главы, начинается с южной стороны за церковными воротами, через которые монахи проходили в церковь, и охватывает средневековую ризницу. Обитель Главы имела лестницу в спальню и доступ к комнате монахов. Обитель Главы служила для собраний монахов и была самым важным помещением монастыря после самой церкви. Её название связано с чтениями, которые были написаны из глав бенедиктинского правила. Также, эта комната была местом голосований и других подобных действий, совершаемых монахами.

План монастыря 
Монастырь состоит из церкви и ризницы. На севере расположены три обители в ряд, каждая из которых полностью окружена двумя этажами, а также крылом на юге. Монастыри, в том числе самые старые, также имеют два этажа. Здания вокруг новых монастырей трёхэтажные. Предположительно, между 1998 и 2000 годами был обнаружен четвёртый монастырь на южной стороне церкви. Этот монастырь, вероятно, был разрушен землетрясением 1755 года и сильным наводнением 1774 года. Возможно, что останки монахов южного крыла были уничтожены в 1834 году. Нынешнее здание до сих пор имеет площадь 27 000 м² и общую площадь 40 000 м.². Площадь застройки вместе с южной обителью имеет размер 33 500 м². Главный фасад монастыря, церкви, северного и южного крыла имеет ширину 221 м, с северной стороны — около 250 м. Церковь и первый монастырь были построены между 1178 и 1240 годами в готическом стиле романского пассажа, а церковь открыта в 1252 году — это было первое полностью готическое сооружение, возведённое на португальской земле. Здания на южной стороне, вероятно, были построены в XIV веке. В конце XVI века началось строительство монастыря Левада, который был связан с северным средневековым монастырём. Между XVII и серединой XVIII века строительство монастыря и библиотеки было завершено.

Церковь 
Архитектура церкви Алкобаса является отражением бенедиктинского правления. Цистерцианцы внесли в свои работы идеи скромности, смирения, изоляции от мира и служения Богу, просто и экономно украшая и выстраивая структуру своих церквей. Несмотря на свои огромные размеры, здание выделяется только благодаря необходимым элементам конструкции, которые достигают неба. Это стало понятно после того, как здания были восстановлены в результате реставрации в 1930 году. В том же году было решено восстановить средневековый стиль, уничтожив многие сооружения, возникшие на протяжении веков в этом месте. В результате стали видны камни на основе известняка, составляющие стену и содержащие множество символов резчика. Хоровые стулья XVI века сгорели в 1810 году во время третьего французского вторжения. Главный фасад монастыря на западе был изменён между 1702 и 1725 годами элементами стиля барокко. Оттуда фасад церкви окружён, по направлению к площади, крыльями двух этажей длиной по 100 метров каждый. Сама церковь приобрела два барочных шпиля и 43-метровый фасад, украшенный различными статуями. Входная лестница с барочными украшениями также датируется этим временем. Трудно понять, как выглядит оригинальный фасад, потому что он был разрушен в 1531 году. В церкви, вероятно, не было шпилей, что соответствовало бы цистерцианскому идеалу простоты.

Ризница 
Средневековая ризница размером 100 м², которая находилась в верхней части северной стороны, была заменена во времена короля Мануэла I (1495—1521) на новую размером 250 м², на юго-восточной стороне Чарола. На другой стороне была построена часовня Сенхор дос Пассос. Как ризница, так и часовня были разрушены во время землетрясения 1755 года. При их реконструкции сохранились приделы Мануэлино, которые являются одним из немногих строительных элементов этого стиля в Алкобасе. В конце ризницы находится Часовня Реликвии.

Королевские гробницы 
Внутри церкви находятся гробницы королей Афонсу II (1185—1223 гг.) и Афонсу III (1210—1279 гг.). Могилы находятся по обе стороны от часовни святого Бернарда (с изображением его смерти) в южном трансепте. Перед этими гробницами в боковой комнате находятся восемь других гробниц, в том числе Беатрис, жены Афонсу III и троих его детей. Другой саркофаг принадлежит Урраке, первой жене Афонсу II. История других саркофагов неизвестна. Боковое здание, в котором в настоящее время находятся эти саркофаги, было построено после разрушения, вызванного сильным наводнением. С XVI века саркофаги находились в южном трансепте.

Могилы Педру I (1320—1367 гг.) и Инес де Кастро (1320—1355 гг.), которые сейчас находятся по обе стороны от трансепта, имеют большое значение для церкви и придают великолепие этому месту. Также эти памятники принадлежат к одним из крупнейших скульптур средневековья. Когда Педру I взошёл на престол, он приказал построить эти гробницы, чтобы похоронить его великую любовь — Инес, которая была жестоко приговорена к смерти его отцом, Афонсу IV (1291—1357 гг.). Он также повелел похоронить там и себя. Изображения в гробницах иллюстрируют сцены из истории Португалии и имеют библейское происхождение или прибегают к народным сказаниям. Можно сказать, что, с одной стороны, эта иконография является довольно обширной и освещает многие исторические события, но, с другой стороны, многое из этого весьма спорно.

Создание гробниц 
Педру I женился в 1336 г. вторым браком на Констансе Мануэль (1316—1345 гг.), кастильской принцессе. Из-за нескольких войн между Португалией и Кастилией Констанса не могла прибыть в Португалию до 1339 года. В её окружении прибыла придворная дама Инес де Кастро, которая происходила из старого и могущественного рода Кастро. Педру I влюбился в неё. В 1345 году Констанса умерла спустя четырнадцать дней после рождения сына Фернанду I. Педру I начал публично жить с Инес, от этих отношений появилось трое детей, но отец Педру I, Афонсу IV, не принял эти отношения и всячески боролся с ними, и в 1355 г. приговорил Инес к смертной казни за государственную измену. После восхождения на престол Педру I отомстил за смерть своей возлюбленной. Утверждая, что тайно женился на ней в 1354 году, он приказал почтить Инес как королеву Португалии. Когда в 1361 году саркофаги были готовы, Педру I разместил их в южной части трансепта церкви Алкобаса и переместил останки Инес в Алкобасу. В своем завещании Педру I завещал быть похороненным в другом саркофаге, чтобы, когда пара воскресла в Судный день, они смотрели друг другу в глаза.

Судьба могил 
1 августа 1569 года король Себастьян I (1554—1578 гг.), чьим дядей был кардинал Энрике, открыл эти могилы и, согласно сообщениям двух присутствовавших монахов, рассказал о большой любви Педру и Инес. Во время французского вторжения 1810 года две могилы были не только непоправимо повреждены, но и осквернены солдатами. Бальзамированное тело Педру было извлечено из гроба и обернуто фиолетовой тканью, а голова Инес, у которой все ещё были светлые волосы, была брошена в соседнюю комнату к другим саркофагам. Позже монахи собрали части гробниц и перепечатали их. После 1810 года гробницы были размещены в разных местах церкви, чтобы в 1956 году вернуться к своему первоначальному положению в трансепте лицом к лицу.

Галерея

См. также 
 Монастырь в Баталье
 Монастырь в Томаре
 Монастырь иеронимитов
 Монастырь Сан-Жуан де Тарока

Примечания 

Монастыри Португалии
Всемирное наследие по алфавиту
Всемирное наследие в Португалии
Цистерцианские монастыри Португалии
Усыпальницы Португалии
Памятники национального значения в Португалии